stretching ou étirement, est une pratique corporelle destinée à développer la souplesse corporelle
 Le stretch est un traitement pour rendre les tissus élastiques, et désigne aussi par extension les tissus produits selon ce procédé. Son invention est attribuée à Marc Audibet dans les années 1980.

Musique 

 Stretch est un album de Scott Walker sorti en 1973 ;
 Stretch est un groupe de rock britannique actif dans les années 1970 ;
 Stretch (1968-1995), un rappeur américain ;
 Stretch Records est un label discographique créé par Chick Corea en 1997.

Cinéma 

 Stretch est un personnage du film américain Toy Story 3 sorti en 2010 ;
 Stretch est un film français de Charles de Meaux sorti en 2011 ;
 Stretch est un film américain de Joe Carnahan sorti en 2014.

Sciences et techniques 
 IBM Stretch 7030 est un super-ordinateur dont la France a exploité un exemplaire, en 1963.
 Stretch est le nom de la 9° distribution stable de Debian.

Géographie 
 Île Stretch, une île des États-Unis dans l'État de Washington.

Patronyme 
 Gary Stretch (1968-), acteur et boxeur britannique.

Homonymie de titre